

Personen 
 Carrick (achternaam)
 Donnchadh, graaf van Carrick (overleden 1250), eerste graaf van Carrick
 Marjorie van Carrick (1256-1292), moeder van Robert I van Schotland en gravin van Carrick
 Niall van Carrick (overleden 1256), tweede graaf van Carrick

Plaatsen

Australië 
 Carrick (Tasmanië)

Ierland 
 Carrickmacross
 Carrick-on-Suir
 Carrick-on-Shannon
 Carrick (Donegal)

Verenigd Koninkrijk 
 Carrick (district), een voormalig district
 Carrick Heaths, een Site of Special Scientific Interest in Cornwall
 Carrick Roads, een waterweg in Cornwall
 Carrick (Schotland)
 Carrick (Loch Goil), Schotland
 Carrick (County Armagh), een townland in County Armagh, Noord-Ierland
 Carrick (County Fermanagh), een townland in County Fermanagh, Noord-Ierland
 Carrick (County Londonderry), een civil parish en townland in County Londonderry, Noord-Ierland
 Carrick (County Tyrone), een townland in County Tyrone, Noord-Ierland
 Carrickfergus, Noord-Ierland
 Carrick (kiesdistrict), voormalig Noord-Iers kiesdistrict

Verenigde Staten 
 Carrick (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Carrick (Pittsburgh), een buurt in de Amerikaanse stad Pittsburgh, Pennsylvania